Корелы — село в Невьянском городском округе Свердловской области России. До села можно добраться на автобусе по шоссе из Невьянска или Режа.

География 
Село Корелы расположено к востоку от Уральских гор при впедении речки Малой Сапы в реку Реж, тянется вдоль Малой Сапы до её устья с Режом. Село находится на шоссе местного значения Невьянск - Реж к северу от Екатеринбурга, к юго-востоку от Нижнего Тагила и в 32 км к востоку от центра округа города Невьянска. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Невьянск — 36 км. Ближайшие населённые пункты — Киприно, Аятское.

Село является самым восточным населённым пунктом Невьянского района и Невьянского городского округа.

История 
В XIX веке село входило в состав Аятской волости Екатеринбургского уезда. Согласно подворной переписи 1887 года население села состояло из 703 жителей (351 мужчина и 352 женщины), проживавших в 142 дворах. Грамотными были только 23 мужчины и 2 женщины, учащихся — 8. В селе имелось пять промышленных заведений и две торговые лавки. 

В советское время входило в Кипринский сельсовет Невьянского района.

Население 
По переписи 2010 года постоянное население — 50 человек, из них 25 мужчин и 25 женщин. Преобладающая национальность (на 2002 год) — русские (91 %).
Долговременная динамика численности населения:

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Населённые пункты Невьянского городского округа